Cabras, település Olaszországban, Szardínia szigetén, Oristano megyében
Cabras, település Mexikóban, San Luis Potosí államban, Villa de Reyes községben
Cabras, település Mexikóban, Chihuahua államban, Santa Bárbara községben
Cabras, település Mexikóban, Guanajuato államban, San Diego de la Unión községben
Cabras, település Mexikóban, Guanajuato államban, San Luis de la Paz községben